Kayah peut être :
 État de Kayah, État de la Birmanie.
  ou Karenni, peuple karen de la Birmanie et de la Thaïlande.
 Kayah (kayah occidental et kayah oriental), langue karen parlée en Birmanie et en Thaïlande.
 Kayah li, système d’écriture utilisé en kayah.
 Kayah, chanteuse polonaise, auteur-compositeur, productrice de musique, animatrice radio et personnalité de la télévision.